El CITES (de l'anglès Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), tractat sobre comerç internacional d'espècies salvatges de fauna i flora en perill), un acord internacional entre governs
 La sèrie de televisió Cites (sèrie), de TV3

Vegeu també 
 Potser esteu buscant: Citacions del president Mao.